Espen Sandberg (Sandefjord, 17 de junio de 1971) es un director de cine y productor de publicidad noruego, conocido por trabajar con su amigo de la infancia y director, Joachim Rønning en varios proyectos tales como Bandidas (2006), Max Manus: Man of War (2008), Kon-Tiki (2012) y Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017).

Primeros años 
Habiendo crecido en la década de 1980, Espen Sandberg y su amigo de la infancia Joachim Rønning pasaron su tiempo libre haciendo cortometrajes.

En 1992 los dos asistieron Escuela de Cine de Estocolmo (Suecia) y se graduó en 1994. Más tarde ese año sirvieron su tiempo obligatorio en las decisiones militares de propaganda películas para el Ejército Real de Noruega. En 1995 fundaron su propia compañía. Lo llamaron Roenberg, que es su apellido en su conjunto. A principios de 1996 comenzaron a dirigir comerciales y videos musicales profesionalmente en Oslo. Sandberg y Rønning se establecieron en el mercado estadounidense.

Carrera 

En 2006, dirigió Bandidas, protagonizada por Salma Hayek y Penélope Cruz , cuenta la historia de dos mujeres muy diferentes que se convierten en un dúo roba bancos en un esfuerzo por combatir contra un ejecutor despiadado aterrorizando a su pueblo. En Noruega, Rønning y Sandberg más conocido por dirigir la película de gran éxito 2008 Max Manus: Man of War con Aksel Hennie, en el papel principal, la historia sigue a Manus (Aksel Hennie) de la Guerra de Invierno contra la Unión Soviética , a través del estallido de Mundial War II y la ocupación de Noruega por la Alemania nazi hasta que en tiempos de paz en 1945. En el mismo año ganaron los Leones en Cannes por sus Anuncios Hydro Tren Loop. 
En 2013, se anunció que se espera que Espen y Joachim para dirigir la quinta entrega de Piratas del Caribe que está programado para ser estrenada en 2017 titulada Piratas del Caribe: La venganza de Salazar.

Director 
Dag 1 (1997)
Bandidas (2006)
Max Manus: Man of War (2008)
Kon-Tiki (2012)
Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017)

Productor 
Beatles (2014)
Marco Polo (serie de televisión) (2014)

Él mismo 
Seile sin egen sjø (2012)
The Oscars (2013)
La noche de los Oscar (2013)

Véase también 
 Joachim Rønning

Enlaces externos 
 

Directores de cine de Noruega
Productores de cine de Noruega